Oterdum (dorp), verdwenen dorp in de provincie Groningen.
 Oterdum (waterschap), voormalig waterschap in de provincie Groningen.